Twelve is het Engelse woord voor twaalf. Het kan verwijzen naar:

Twelve (Cobalt 60), een album van Cobalt 60 uit 1998
Twelve (Lauren Myracle), een roman van Lauren Myracle uit 2007
Twelve (Nick McDonell), een roman van Nick McDonell uit 2002
Twelve (film), een verfilming van deze roman uit 2010
Twelve (Patti Smith), een album van Patti Smith uit 2007
Twelve (Street Fighter), een personage uit de videospellen van Street Fighter
Twelve (uitgever), een tak van Grand Central Publishing